Biologisk klocka kan syfta på:

 Biologisk klocka (dygnsrytm) – en så kallad klocka som alstrar dygnsrytm för organismer
 Biologisk klocka (fertilitet) – hur åldrande påverkar kvinnors reproduktiva systemen

Se även
 Cirkadisk klocka